«Больша́я четвёрка» может означать:


Страны 
 Большая четвёрка — страны-победители в Первой мировой войне.
 Большая четвёрка (с 2011 года пятёрка) — страны, автоматически проходящие в финал Евровидения.
 Большая четвёрка G4 — название группы четырёх по аналогии с Большой семёркой G7.

Компании 
 Большая четвёрка — крупнейшие компании, занимающиеся аудитом и консалтингом.
 Большая четверка () — крупнейшие железнодорожные компании Великобритании в период с 1923 по 1947 год.
 Большая четвёрка (с 2012 года тройка) — крупнейшие звукозаписывающие компании.
 Большая четвёрка (до 2014 года тройка) — крупнейшие операторы мобильной связи в России (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2).
 Большая четвёрка радиосетей США классической эпохи — CBS, NBC Red Network, NBC Blue Network (впоследствии стала American Broadcasting Company/ABC), Mutual Broadcasting System.
 Большая четвёрка американских телесетей ранней эпохи телевидения: CBS, NBC, ABC, DuMont.
 Большая четвёрка американских телевизионных сетей: ABC, CBS, NBC, FOX.
 Большая четвёрка IT-гигантов: Google, Amazon, Apple, Facebook.

Другие объединения 
 Большая четвёрка — наиболее сильные игроки в мужской теннис.
 Большая четвёрка — наиболее популярные конкурсы красоты.
 Большая четвёрка — наиболее выдающиеся чилийские писатели XX века.
 Большая четвёрка — группы, сильнейшим образом повлиявшие на жанр трэш-метал.

Литература, кино 
 Большая четвёрка — детективный роман Агаты Кристи.
 Большая четвёрка — индонезийский фильм.

См. также 
 Служебная:Указатель по началу названия/Большая четвёрка
 Четвёрка